Butler är ett engelskt och irländskt efternamn, som betyder "hovmästare" i engelska.

Personer med efternamnet Butler

 Andrew Butler (1796–1857), amerikansk jurist och politiker, demmokrat, senator för South Carolina
 Arthur Gardiner Butler (1844–1925), bfittisk zoolog
 Austin Butler (född 1991), amerikansk skådespelare, sångare och modell

 Benjamin Franklin Butler, flera personer
 Benjamin Franklin Butler (jurist)  (1795–1858), amerikansk jurist och politiker, demokrat, senare republikan, justitieminister
 Benjamin Franklin Butler (politiker) (1818–1893), amerikansk militär och politiker, skiftande partitillörigheter, kongressrepresentant fåor Massachusetts
 Bernard Butler (född 1970), brittisk musiker, musikproducent och sångare
 Bobby Butler (född 1987), amerikansk ishockeyspelare

 Carl Butler (1929–2010), svensk kock och krögare
 Chad Butler (1973–2007), amerikansk rappare och musikproducent , känds om Pimp C
 Charles Butler (född 1932)), amerikansk bobåkare
 Chris Butler (född 1986), amerikansk ishockeyspelare
 Clifford Butler (1922–1999), brittisk elementarpartikelfysiker

 David Butler, flera personer
 David Butler (manusförfattare) (1927–2006), skotsk manusförfattare
 David Butler (politiker) (1829–1891)lma merikansk politiker, republikan, guvernör i Nebraska
 Daws Butler (1916–1988), amerikansk röstskådespelare
 Dean Butler (född 1977), australisk landhockeyspelare
 Dean Butler (skådespelare) (född 1956), kanadensisk-amerikansk skådespelare och TV-producent

 Eddie Butler
 Eugenia P. Butler
 Ezra Butler

 Fanny Butler (1809–1893), brittisk skådespelare
 

 Geezer Butler
 Geoffrey Butler
 Gerard Butler
 Guy Butler (friidrottare)
 Guy Butler (poet)
 Gwendoline Butler
 Harold Butler
 Harold B. Butler (född 1883), brittisk ämbetsman
 
 Jean Butler
 Jerry Butler
 Jimmy Butler
 
 Joseph Butler (1692–1752), engelsk teolog och filosof
 Josephine Butler (1828–1906), brittisk filantrop
 Judith Butler (född 1956), amerikansk filosof
 Lara Butler
 Leon Butler
 M. Caldwell Butler
 Marion Butler
 Matthew Butler
 Nicholas Murray Butler (1862–1947), amerikansk författare
 Octavia E. Butler (född 1947), amerikansk författare
 
 Reginald Butler (1913–1981), brittisk skulptör
 Richard Butler
 Richard Austen Butler (1902–1982), brittisk politiker
 Richard Butler (musiker)
 Ross Butler
 Samuel Butler, flera personer
 Samuel Butler (biskop)
 Samuel Butler (poet)
 Samuel Butler (romanförfattare)
 Sarah Butler
 Smedley Butler
 
 
 Thomas Butler, 10:e earl av Ormonde
 Thomas S. Butler
 
 William Butler
 William Butler Yeats
 William Francis Butler (1838–1910), brittisk militär och författare
 William M. Butler
 William Orlando Butler
 Win Butler
 Yancy Butler
 Zebulon Butler

Fiktiva personer med efternamnet Butler
 Rhett Butler, en äventyrare i Margaret Mitchells roman Borta med vinden från 1936.

Referenser
	  

Engelska efternamn
Irländska efternamn
Efternamn som syftar på yrken